Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2010-2011 è stato il ventesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questo è il girone organizzato dal Comitato Regionale Sardegna.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Spareggi

Spareggio Play-off

Spareggio retrocessione

Play-off

Semifinali

Finale 

La Torres accede ai play-off nazionali.

Play-out 

Il San Teodoro è salvo mentre il Tortolì va al triangolare Eccellenza-Promozione per il piazzamento in graduatoria ripescaggi.

Verdetti finali 
 Progetto Sant'Elia promosso direttamente in Serie D 2011-2012.
 Torres, Fertilia, Muravera e Valledoria ai play-off.
 Tortolì, retrocesso in Promozione, partecipa al triangolare Eccellenza-Promozione per il piazzamento in graduatoria ripescaggi.
 Sant'Elena, Ghilarza e Samassi retrocessi direttamente in Promozione 2011-2012.

Supercoppa Regionale

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Sardegna